Cermo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cermo, Boyolali, by, 
 Cermo, Madiun, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar